Гронинген 1946 — первый крупный международный турнир по шахматам после Второй мировой войны. Проходил в Нидерландском городе Гронинген с 12 августа до 7 сентября 1946 года. Михаил Ботвинник выиграл турнир опередив на пол очка экс-чемпиона мира Макса Эйве. Эта была первая чистая победа Ботвинника за пределами Советского Союза и последний успех Эйве на крупном турнире. На турнире отсутствовали такие игроки как: Самуэль Решевский, Ройбен Файн и Пауль Керес. Самым старым участником соревнования был Осип Бернштейн (65 лет).

Таблица турнира

Литература

Ссылки 

 Партии на сайте pgnmentor.com
 Groningen 1946 на сайте chess.com

Международные соревнования по шахматам в Нидерландах
1946 год в шахматах
1946 год в Нидерландах
Август 1946 года
Сентябрь 1946 года
Международные спортивные соревнования в Гронингене